Группа Пюто () — творческое объединение художников разных стран начала XX века, использовавших метод кубизма.

История группы 
Группа Пюто образовалась в 1910 году, в результате постоянных встреч художников на квартире у живописца Жака Вийона, где обсуждалось творчество таких мастеров-кубистов, как жившие и работавшие на Монмартре П. Пикассо и Ж. Брак. Собрания группы в Пюто продолжались вплоть до 1914 года. Группа получила широкую известность после знаменитой художественной выставки весной 1911 года в парижском Салоне Независимых. Название группы по городку Пюто (в западном Округе Парижа) было выбрано умышленно, чтобы отделить свои работы от созданий Пикассо и Брака. В то же время члены этого объединения, находясь под сильным влиянием новаторства их работ, разработали несколько теорий, научно обосновывающих эстетику и гармоничность кубизма. В связи с этим художники Альбер Глез и Жан Метценже пишут теоретический манифест О кубизме (Du cubisme), вышедший в 1912 году в парижском издательстве «Figuière». Согласно этому произведению художественной критики, истинными кубистами признавались лишь члены группы Пюто, Пикассо и Брак же были заклеймены как «галерейные кубисты». В то же время картины Робера Делоне, входившего в Пюто, были Г. Аполлинером охарактеризованы как орфизм, или «орфический кубизм». Члены группы Пюто интересовались также африканским традиционным искусством, футуризмом, художественной фотографией.

В 1912 году художник Марсель Дюшан представляет группе свою новую работу, полотно «Обнажённая, спускающаяся по лестнице» (Nu descendant un escalier no. 2), которое членами группы было раскритиковано и отклонено. В настоящее время эта картина считается одной из эпохальных для начала XX века, открывшая искусству мир футуризма. В феврале 1912 года, на футуристической выставке в Париже принимают участие такие мастера кубизма, как А. Архипенко, Роже де ла Френе, Франсис Пикабиа, Жан Метценже.

В феврале 1912 г. в Париже члены группы приняли участие в  выставке футуристов. В 1912 году часть художников из группы Пюто образовали сообщество по организации выставок — Золотое сечение.

 Члены группы 
В группу Пюто входили художники-кубисты и теоретики живописи:

 Гильом Аполлинер (1880—1918)
 Александр Архипенко (1887—1964)
 Константин Бранкузи (1876—1957)
 Жак Вийон (1875—1963)
 Альбер Глез (1881—1953)
 Робер Делоне(1885—1941)
 Марсель Дюшан (1887—1968)
 Раймон Дюшан-Вийон (1876—1918)
 Франтишек Купка (1871—1957)
 Фернан Леже (1881—1955)
 Анри Ле Фоконье (1881—1946)
 Луи Маркусси (1878—1941)
 Жан Маршан (1883—1940)
 Жан Метценже (1883—1956)
 Франсис Пикабия (1879—1953)
 Жанна Риж-Руссо (1870—1956)
 Андре Сальмон (1881—1969)
 Леопольд Сюрваж — (1879—1968)
 Роже де ла Френе (1885—1925)
 Йожеф Чаки (1888—1971)

 Литература 
 Альтшулер Б.'' Авангард на выставках. Новое искусство в ХХ веке / Перевод Е. Куровой. Редактор А. Шестаков. — М.: Ад Маргинем, 2018. — Серия: Garage Pro. — 304 с. — ISBN 978-5-91103-436-8.
 La Section d'or, 1912-1920-1925, Cécile Debray, Françoise Lucbert, Musées de Châteauroux, Musée Fabre, exhibition catalogue, Éditions Cercle d'art, Paris, 2000.
 Alfred H. Barr, Jr., Cubism and Abstract Art, New York: Museum of Modern Art, 1936.
 John Cauman (2001). Inheriting Cubism: The Impact of Cubism on American Art, 1909-1936. New York: Hollis Taggart Galleries. ISBN 978-0-9705723-4-9.
 Cooper, Douglas (1970). The Cubist Epoch. London: Phaidon in association with the Los Angeles County Museum of Art & the Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-0-87587-041-0.
 John Golding, Cubism: A History and an Analysis, 1907-1914, New York: Wittenborn, 1959.
 Richardson, John. A Life Of Picasso, The Cubist Rebel 1907-1916. New York: Alfred A. Knopf, 1991. ISBN 978-0-307-26665-1

Художественные группы
Кубизм